Мулловка — название населённых пунктов в России:

 Мулловка — село в Елховском районе Самарской области.
 Мулловка — посёлок городского типа в Мелекесском районе Ульяновской области.

См. также 
 Мулла
 Муллоев